Het ATP-toernooi van Miami 2010 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2010) werd gespeeld van 22 maart tot en met 4 april 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2010 trok 312.386 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami